

Nederlandse personen 
 Cees Douma (1933), architect
 Cobie Douma (1914), fotograaf
 Edo Douma (1946), acteur
 Jochem Douma (1931), theoloog
 Jos Douma (1968), theoloog en predikant
 Kris Douma (1961), vakbondsbestuurder en politicus
 Reinout Douma (1974), pianist
 Richard Douma (1993), atleet
 Rinze Douma (1910-1945), verzetsstrijder en predikant
 Sytse Douma (1942), bedrijfskundige

Overige 
 Standaardtype Douma, Nederlands stationsontwerp

Zie ook
 Duma